Betroka (district), een district van Madagaskar
Betroka (stad), de hoofdplaats van dit district
Betroka (geslacht), een geslacht vlinders uit de familie van de Ethmiidae